Дубровкин — фамилия; имеет женскую форму Дубровкина.
 Дубровкин, Роман Михайлович (род. 1953) — российский переводчик и литературовед.
 Дубровкина, Юлия Владимировна (более известна под псевдонимом Лия Владимирова; 1938—2015) — русская поэтесса, прозаик, сценарист.